Sign of the Times (Harry Styles), een lied van Harry Styles uit 2017
 Sign of the Times (Madness), een lied van Madness uit 1981
 Sign of the Times (The Belle Stars), een lied van The Belle Stars uit 1983
 Sign of the Times (1999), een Amerikaanse film uit 1999

Zie ook 
 Sign o' the Times (doorverwijspagina)